

Persone 
 Kazuhiro Kubo – pilota motociclistico giapponese
 Mayako Kubo – compositrice giapponese
Ryogo Kubo – fisico giapponese
 Takefusa Kubo – calciatore giapponese
 Tatsuhiko Kubo – calciatore giapponese
 Tite Kubo – fumettista giapponese
 Yūya Kubo – calciatore giapponese

Cinema 
 Kubo e la spada magica – film d'animazione in stop-motion del 2016 diretto da Travis Knight

Altri progetti